Maedel ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Ernst Maedel (1919–2004), deutscher Sachbuchautor
 Rolf Maedel (1917–2000), österreichischer Komponist